Белька́нто ( — «красивое пение») — в опере: техника виртуозного пения, которая характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, непринуждённым звукоизвлечением, красивой и насыщенной окраской звука, выровненностью голоса во всех регистрах, лёгкостью звуковедения, которая сохраняется в технически подвижных и изощрённых местах мелодического рисунка.

Слова bel canto не связывались ни с каким конкретным стилем пения до начала 1860 годов, когда писатели стали обозначать ими в ностальгическом смысле манеру пения, начавшую исчезать около 1830 годов. В XIX веке термин bel canto не встречается ни в одном словаре — ни в словарях общей лексики, ни в музыкальных. В настоящее время термин используется в нескольких значениях.
Данный термин является одним из видов камерного пения после появления оперы композитора Пуччини (1858-1924) «Богема», написанной им в 1903-1905 гг. 

Осенью 1964 года в Москве оперная труппа Миланского театра «Ла Скала» впервые исполнила бельканто в постановке «Богемы» итальянского драматурга и режиссёра Ф.Дзеффирелли по одноимённой опере Джакомо Пуччини. Потом этот стиль пения прозвучит в «Реквиеме» другого итальянского оперного маэстро 19 века - Джузеппе Верди (1813-1901) под руководством дирижёра Герберта Караяна.

История 
Стиль возник в Италии и был связан с развитием в конце XVI века национального оперного искусства и вокальной школы. Выразительные средства бельканто формировались на основе фонетических особенностей итальянского языка и традиций народного исполнительства.

Распространение арий для одного голоса дало возможность композиторам и исполнителям уделить большее внимание искусству пения. Это выразилось в создании упражнений, называемых сольфеджио, предназначенных для тренировки голоса и улучшения исполнения произведений.

Подобный стиль характеризуется ровностью голоса, отличным легато, чуть более высоким регистром, необычной подвижностью и гибкостью, и мягким тембром. Технике уделялось большее внимание, чем громкости, и это привело к тому, что стиль бельканто долго ассоциировался с упражнением, которое подтверждало бравуру исполнителя: такой певец должен был держать перед собой свечу, петь, и пламя свечи не должно было двигаться. Это делалось для контроля правильности певческого дыхания: оно не должно быть форсированным и колебать пламя свечи. А сила, красота тембра, легкость и полётность голоса достигалась не нажимом дыхания на гортань, а эффективным использованием певцом резонансных свойств голосового аппарата. Техника бельканто — это резонансная техника пения.

Техника бельканто культивировалась многими композиторами, среди которых — Алессандро Скарлатти, Джованни Баттиста Перголези, Георг Фридрих Гендель и Иоганн Адольф Хассе. Во многие сольфеджио Скарлатти достаточно добавить текст, чтобы превратить их в арии, и наоборот.

В первые десятилетия девятнадцатого века эстетический и стилистический аспекты бельканто будут постепенно оставлены, пока практически полностью не исчезнут примерно в середине девятнадцатого века (последние следы этого аспекта бельканто можно найти в раннем творчестве Джузеппе Верди).

Но с техническо-вокальным аспектом дело обстоит по-другому. Итальянское бельканто, будучи техникой свободного натурального физиологичного произведения звука, идеально синтонизированной с акустической точки зрения, является главным направлением самых крупных школ и певцов до 1930-х годов. Энрико Карузо, Аурелиано Пертиле, Джакомо Лаури-Вольпи, Беньямино Джильи, Тито Скипа и Монсеррат Кабалье являются её наиболее известными представителями. Их вокальной техникой в полной мере можно считать бельканто.

С начала 1930-х годов в Италии начинают распространяться новые техники, основанные на других принципах, тем самым способствующие упадку итальянского бельканто.

Этапы развития бельканто 
 зарождение итальянской оперы (Клаудио Монтеверди);
 расцвет «неаполитанской школы» (Алессандро Скарлатти);
 период творческой деятельности Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти;
 творчество Дж. Верди
 веристская школа (Пуччини, Леонкавалло, Масканьи и т. д.)

Примечания

Литература 
 Antonio Juvarra, 'I segreti del belcanto. Storia delle tecniche e dei metodi vocali dal '700 ai nostri giorni', Curci, 2006
 Mathilde Marchesi, Bel Canto: A Theoretical and Practical Vocal Method, Dover, 1970 — ISBN 0-486-22315-9
 James A. Stark, Bel Canto, University of Toronto Press, 2003 — ISBN 0-8020-8614-4
 Leonardo Ciampa, The Twilight of Belcanto, AuthorHouse, 2ª ed. 2005 — ISBN 1-4184-5956-9
 Cornelius L. Reid, Bel Canto: Principles and Practices, Joseph Patelson Music House, 1950 — ISBN 0-915282-01-1

Ссылки 

Пение